Red za zasluge je odlikovanje, ki ga podeljuje država. Lahko se nanaša na:

 Red za zasluge (Slovenija)

 Red za zasluge (Francija)
 Red za zasluge (Združeno kraljestvo)